Andreas Landgren – calciatore svedese
 Nils Landgren – trombonista e cantante svedese
 Nils Landgren – bobbista svedese